Nordbahn ist der Name folgender Eisenbahnstrecken

in Deutschland:
 Alsternordbahn, Ochsenzoll–Ulzburg
 Berliner Nordbahn Berlin–Neubrandenburg–Stralsund
 Hessische Nordbahn, Warburg–Kassel–Bebra–Gerstungen, siehe Friedrich-Wilhelms-Nordbahn
 Pfälzische Nordbahn, Neustadt an der Weinstraße–Monsheim
 Tecklenburger Nordbahn, Rheine–Osnabrück
 Wuppertaler Nordbahn, siehe Bahnstrecke Düsseldorf-Derendorf–Dortmund Süd
 Württembergische Nordbahn Stuttgart–Heilbronn, siehe Frankenbahn
 Bahnstrecke Borken–Burgsteinfurt der Westfälischen Landes-Eisenbahn

in Österreich:
 Nordbahn (Österreich), die Hauptbahn von Wien nach Tschechien

andere Länder:
 in Luxemburg die Bahnstrecke Luxemburg–Spa als Nordlinie/Nordstrecke
 in Norwegen die Gjøvikbanen Gjøvik-Oslo („norwegische Nordbahn“)
 in Tschechien die Bahnstrecke Břeclav–Petrovice u Karviné
 in Frankreich die Compagnie des chemins de fer du Nord, Französische Nordbahn-Gesellschaft
 Kambodschanische Nordbahn, siehe Bahnstrecke Phnom Penh–Poipet
 Usambarabahn in Tansania (Afrika), vom 4. Juni 1912 bis 12. Mai 1913: Nordbahn
 Bahnstrecke Ban Phachi–Chiang Mai
 der Teilabschnitt Bonabéri–Nkongsambawar der Bahnstrecke Duala–Nkongsamba in Kamerun hieß während der deutschen Kolonialzeit Nordbahn

Eisenbahngesellschaften:
 Nordbahn Eisenbahngesellschaft (NBE), gegründet 2002
 Gesellschaft der Pfälzischen Nordbahnen, 1866–1870
 Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) im heutigen Österreich und Tschechien, 1836–1907
 k.k. privilegierte Böhmische Nordbahn im heutigen Tschechien, 1867–1908
 Schweizerische Nordbahn (SNB), 1847–1853
 Compagnie des chemins de fer du Nord (CF du Nord) 1845–1937, ‚französische Nordbahn‘
 Ungarische Nordbahn, 1863–1868
 Sewernaja schelesnaja doroga, Filiale der Russischen Staatsbahnen

weitere Bedeutungen:
 Glienicke/Nordbahn, Ortsteil an der Berliner Nordbahn
 Widerstandsgruppe Nordbahn, Widerstand unter Reichsbahnlokführern entlang der Nordbahn ab 1933, siehe auch Otto Scharfschwerdt 
 SG Nordbahn, ehemaliger Fußballverein, siehe VfL Nord Berlin

Siehe auch:
 Nordstrecke
 Nordostbahn
 Nordwestbahn